Джорасанко Тхакур Бари ( Дом Тхакуров в Джорасанко) — родовое имение семьи Тагоров в северной части Калькутты (район Джорасанко). В наши дни в нём расположен кампус  и музей Рабиндраната Тагора (Rabindra Bharati Museum).

История 
Был построен Дварканатхом Тагором в 1784 году. Здесь же родился его внук, известный бенгальский поэт и писатель Рабиндранат Тагор (1861—1941).

Музей Тагора 
Дом был восстановлен в виде, отражающем быт времени, когда в нём жила семья Тагоров, и сегодня служит музеем Рабиндраната Тагора в Калькутте. Он был открыт 8 мая 1961 года премьер-министром Индии Джавахарлалом Неру. Музей позволяет узнать подробности истории семьи Тагоров, об их участии в Бенгальском Ренессансе и Брахмо-самадж. В нём экспонируется около 750 рисунков Рабиндраната Тагора и более 700 его фотографий.

Примечания

Комментарии 

Музеи Индии